

Događaji 
 Kir Veliki osniva Perzijsko Carstvo.
 Svršetak razdoblja vedske Indije.

Rođenja

Smrti